Monarca
Ou ainda:
Borboleta-monarca
Os Monarcas - grupo de música regional do sul do Brasil

Desambiguação